Lobster Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lobster Rock (Middlesex County, Connecticut)
 Lobster Rock (New Haven County, Connecticut)
 Lobster Rock (Maine)
 Lobster Rock (Massachusetts)